Henri Libert désigne plusieurs personnes :
Henri Libert (1575-1631), orfèvre namurois (Belgique) ;
Henri Libert (1869-1937), organiste français.